

Geografia

Svizzera 
 Kirchenthurnen, già Thurnen – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Mühlethurnen – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Thürnen – comune nel distretto di Sissach (Canton Basilea Campagna)